Mongólia
Bugat járás – járás Mongólia Góbi-Altaj tartományában
Bugat járás – járás Mongólia Bulgan tartományában
Bugat járás – járás Mongólia Bajan-Ölgij tartományában